Locarno (stad), een stad in het Zwitserse kanton Ticino.
Locarno (district), een district in het Zwitserse kanton Ticino.
Locarno (cirkel), een cirkel in dat district.
Locarno (Varallo), een plaats in Italië
het Verdrag van Locarno uit 1925 tussen Duitsland en de belangrijkste geallieerden uit de Eerste Wereldoorlog